Eversberg (havezate) - havezaten in Overijssel
 Eversberg (dorp) - dorp in de gemeente Meschede in Noordrijn-Westfalen
 Burg Eversberg - ruïne in bovenstaand dorp
 De Eversberg - voormalige voetbalclub uit Nijverdal